Protos (von griechisch πρώτος, der erste) ist die Bezeichnung für
 Protos (Amt) – höchster Repräsentant der Mönchsrepublik Athos
 Protos – ehemaliger Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Protos (Typ) – Automarke
 Protos Typ C – Automarke
 Protos (Formel 2)
 FTD PROTOS – Triebzug